Chilesaurus diegosuarezi — растительноядный динозавр из подотряда теропод. Остатки обнаружены вблизи озера Хенера́ль-Карре́ра (юг Чили) в верхнеюрских отложениях (титонский ярус). Считается переходным таксоном «недостающего звена» между птицетазовыми динозаврами и тероподами.

Строение 
Длина тела варьировалась от 50 сантиметров до 3 метров. Обладал длинной шеей, короткими передними конечностями, маленькой головой и зубами, похожими на зубы примитивных зауропод. Тазовый пояс напоминает таковой у птицетазовых ящеров, однако на родство с тероподами указывает наличие плевроцелей, сложных пластинок на шейных позвонках, форма подвздошной кости ,а также анатомия запястья.

Этимология 
Родовое название указывает на страну, где был найден скелет, а видовое название образовано от имени семилетнего мальчика Диего Суареса (), обнаружившего кости животного.

Примечания

Ссылки 

 В родне тираннозавров нашли вегетарианца  | PaleoNews

Тероподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2015 году